Il detentore del titolo era Rafael Nadal, ma è stato sconfitto in finale da Novak Đoković, nella riedizione della finale 2010, con il punteggio di 6-2, 6-4, 63-7, 6-1.
Per il serbo si tratta del quarto titolo del Grande Slam in carriera, il terzo conquistato nel 2011.

Teste di serie 

 Novak Đoković (campione)
 Rafael Nadal (finale)
 Roger Federer (semifinale)
 Andy Murray (semifinale)
 David Ferrer (quarto turno)
 Robin Söderling (ritirato per mononucleosi)
 Gaël Monfils (secondo turno)
 Mardy Fish (quarto turno)
 Tomáš Berdych (terzo turno, ritirato)
 Nicolás Almagro (primo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
 Gilles Simon (quarto turno)
 Richard Gasquet (secondo turno)
 Stanislas Wawrinka (secondo turno)
 Viktor Troicki (primo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)

 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Juan Martín del Potro (terzo turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Janko Tipsarević (quarti di finale, ritirato)
 Andy Roddick (quarti di finale)
 Aleksandr Dolgopolov (quarto turno)
 Radek Štěpánek (secondo turno, ritirato per infortunio alla spalla destra)
 Juan Ignacio Chela (terzo turno)
 Feliciano López (terzo turno)
 Florian Mayer (terzo turno)
 Marin Čilić (terzo turno)
 John Isner (quarti di finale)
 Michaël Llodra (secondo turno)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Marcel Granollers (terzo turno, ritirato per infortunio alla spalla)
<li> Ivan Dodig (primo turno)

Qualificati 

  João Souza (primo turno)
  Jean-René Lisnard  (secondo turno)
  Marsel İlhan (secondo turno)
  Jesse Huta Galung (primo turno)
  Serhij Bubka (secondo turno)
  Augustin Gensse (primo turno)
  Louk Sorensen (primo turno)
  Vasek Pospisil (secondo turno)

  Gō Soeda (primo turno)
  Malek Jaziri (secondo turno)
  Conor Niland (primo turno, ritirato)
  Robert Farah (primo turno)
  Romain Jouan (primo turno)
  Frank Dancevic (primo turno, ritirato)
  Jonathan Dasnières de Veigy (primo turno)
  Michael Yani (primo turno)

Wildcard 

  Julien Benneteau (terzo turno)
  Robby Ginepri  (secondo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)
  Steve Johnson (primo turno)

 Marinko Matosevic (primo turno, ritirato)
 Bobby Reynolds (primo turno)
 Jack Sock (secondo turno)
 Donald Young (quarto turno)

Tabellone

Finali

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

US Open 2011
ATP World Tour 2011